Roosevelt er navnet på:

 Theodore Roosevelt – USA's 26. præsident fra 1901 til 1909
 Franklin Delano Roosevelt – USA's 32. præsident fra 1933 til 1945.
 Eleanor Roosevelt – social reformator, diplomat og præsident Franklin D. Roosevelts hustru.
 Theodore Roosevelt, Jr. – amerikansk politiker, forretningsmand og søn af Theodore Roosevelt.
 Roosevelt Lake – kunstig sø ved opdæmning af Salt River, Arizona.